Джу́лио Понтеде́ра (, ; ) — итальянский ботаник.

Биография 
Джулио Понтедера родился в городе Виченца в Италии 7 мая 1688 года. Учился в Падуанском университете, под влиянием учёных Джованни Батисты Морганьи и Джованни Полени стал изучать ботанику. В 1715 году стал доктором наук. В 1719 году Понтедера был назначен профессором ботаники в Падуе. В том же году он стал директором Падуанского ботанического сада. Также в 1719 году Понтедера издал книгу Compendium tabularum botanicarum, в которой описал 272 вида растений, произрастающих в Италии. Карл Линней в 1753 году назвал в честь Понтедеры род Понтедерия. 3 ноября 1757 года Джулио Понтедера скончался.

Некоторые научные работы 
 Pontedera, J. (1719). Compendium tabularum botanicarum.
 Pontedera, J. (1720). Anthologia sive de floris natura.
 Pontedera, J. (1740). Antiquitatum Latinarum Graecarumque.

Таксоны растений, названные в честь Дж. Понтедеры

Примечания

Литература 
 Christian Gottlieb Jöcher. Allgemeines Gelehrten-Lexikon. Band 6, 1819

Ботаники Италии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XVIII века